OL steht für:
 OL (Cartoonist), Künstlername von Olaf Schwarzbach, deutscher Comiczeichner 
 Loening OL, amerikanisches Amphibienflugzeug
 Oberlauf, oberer Abschnitt eines Flusslaufs, siehe Flusslängsprofil#Oberlauf
 Oberlausitz, Region in Sachsen, Brandenburg und Polen
 Oberleitung, Fahrleitung zur Stromversorgung von Bahnen und Oberleitungsbussen
 Oberleutnant, militärischer Dienstgrad
 Office Lady, „Bürodame“, japanische Wortschöpfung für jüngere weibliche Büroangestellte
 Olympique Lyon, französischer Fußballverein 
 Orientierungslauf, Laufsportart mit Karte und Kompass
 Ostpreußisches Landesmuseum in Lüneburg 
 Overledger, ein Blockchain-Betriebssystem des britischen Unternehmens Quant Network
 Libanon (ICAO-Code)
 OLT Express (IATA-Code), ehemalige deutsche Regionalfluggesellschaft
 Ultra Air (IATA-Code), kolumbianische Fluggesellschaft

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Oldenburg (Oldb) und Landkreis Oldenburg
 Tschechien: Olmütz, Olomouc (auslaufend)

OL’ steht für: 
 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Gewöhnliche Leute und unabhängige Personen), eine slowakische Partei

Ol steht für:
 Ol (Einheit), ein Stückmaß

Ol ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Andrejewitsch Ol (1883–1958), russischer Architekt, Baubeamter und Hochschullehrer

-ol steht für:
 -ol, chemisches Suffix, z. B.: Alkohole

Siehe auch:
 OHL
 Oll

Abkürzung